Кривача може бити:

 Кривача (Голубац), насеље у општини Голубац у Браничевском округу, Република Србија
 Кривача (Лучани), насеље у општини Лучани, Република Србија
 Кривача (Лебане), насеље у општини Лебане, Република Србија
 Кривача (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ